Десетобој за мушкарце, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 8. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 такмичар, из 25 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у десетобоју се одржавало два дана.  Првог дана сви десеобојци су се такмичили у пет, а другог преосталих пет дисциплина. Сваки резултат се претвара у бодове према таблицама. Бодови из свих десет диасциплина се сабирају да би се добио укупан резултат и утврдио коначан пласма. На крају такмичења, уколико два десетобојца имају једнак број бодова, бољи је онј која је добио више бодова у већем броју дисциплина.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи резултати у 2012. години 

Десет најбољих детобојаца 2012. године пре игара (24. јула 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

100 Метара 
Трка на 100 м је стартовала у 10:10. Такмичари су били подељени у 4 групе.
Ветар:Група 1: -0,2 м/с, Група 2: +0,7 м/с, Група 3: +0,4 м/с, Група 4: -0,7 м/с,

Скок удаљ

Бацање кугле

Скок увис

400 метара

110 метара препоне

Бацање диска

Скок мотком

Бацање копља

800 метара

1.500 метара

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Десетобој на Летњим олимпијским играма